Гвардараја има више значења:

 Гвардараја (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвардараја (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику